Jesús Vallejo Lázaro (Zaragoza, 1997. január 5. –) többször spanyol korosztályos válogatott labdarúgó, a Real Madrid játékosa.

Pályafutása 

2019. július 27-én az angol Wolverhampton Wanderers klubcsapatához került kölcsönbe.

2020. január 24-én kölcsönbe került a spanyol Granada csapatához.

Statisztika 
2021. november 21-én lett frissítve.

Sikerei, díjai

Klub
Real Madrid
Spanyol bajnok: 2021–22
Spanyol szuperkupa: 2021–22
UEFA-bajnokok ligája: 2017–18
UEFA-szuperkupa: 2017
FIFA-klubvilágbajnokság: 2017, 2018

Utánpótlás válogatott
Spanyolország U19
U19-es labdarúgó-Európa-bajnokság: 2015

Spanyolország U21
U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság:
bajnok: 2019  
döntős: 2017

Jegyzetek

Külső hivatkozások 

Spanyol labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
1997-ben született személyek
U19-es Európa-bajnok labdarúgók
A Real Zaragoza labdarúgói
A Real Madrid labdarúgói
A Wolverhampton Wanderers labdarúgói
Az Eintracht Frankfurt labdarúgói
A Bundesliga labdarúgói
A La Liga labdarúgói
A Premier League labdarúgói
Élő személyek